Мейман  — власна назва.

Особи

Прізвище 
 Мейман Наум Натанович — радянський фізик.

Топоніми

Мейман (Португалія) — парафія.